

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 16 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Wolfh“ beginnt.

Wolfh 



Wolfha 
 Wolfhagen, Ernst (1907–1992), deutscher Maler, Grafiker und Kunsterzieher
 Wolfhagen, Friedrich (1777–1846), deutscher Jurist und Bürgermeister von Tönning
 Wolfhagen, Friedrich Hermann (1818–1894), dänischer Beamter und viermaliger Minister für Schleswig
 Wolfhagen, Therese (1811–1890), deutsche Malerin
 Wolfhagen, Vilhelm (1889–1958), dänischer Fußballspieler
 Wolfhard von Augsburg († 1127), Eremit und Heiliger
 Wolfhard von Roth († 1302), Bischof von Augsburg
 Wolfhard, Finn (* 2002), kanadischer Schauspieler
 Wolfhart V. von Brandis, Freiherr von Brandis
 Wolfhart, Bonifacius († 1543), deutscher Lehrer und Reformator
 Wolfhauer, Dietrich († 1332), Bischof von Lavant

Wolfhe 
 Wolfhelm, Bischof von Münster (vor 882 bis 899)
 Wolfhelm von Brauweiler († 1091), Abt der Benediktinerabtei Brauweiler bei Köln
 Wolfher, Benediktinerabt
 Wolfhere von Hildesheim, katholischer Kanoniker und Biograf

Wolfho 
 Wolfhold von Admont († 1137), Abt von Admont (1115–1137)